Petr August Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Beckský (7. prosince 1697 Královec, Prusko – 22. března 1775 Tallinn, Ruské impérium) byl šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-beckský vévoda, pocházel tedy z větve rodu Oldenburků. Byl pátým a nejmladším synem Fridricha Ludvíka, vévody šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-beckského a jeho manželky vévodkyně Luisy Šarloty Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Augustenburské. Byl pouze titulárním vévodou, protože nezdědil Beckské panství.

V Ruském impériu se stal generálním guvernérem Revalu (dnešní Tallinn), guvernérem Estonska a polním maršálem ruské carské armády. Zemřel v Tallinu.

V přímé mužské linii je předkem tří současných panovníků Evropy: Markéty II. (Dánsko), Haralda V. (Norsko) a Karla III. (Velká Británie).

Vývod z předků 

Narození 7. prosince
Narození v roce 1697
Narození v Kaliningradu
Úmrtí 22. března
Úmrtí v roce 1775
Úmrtí v Tallinnu
Ruští maršálové
Baltští Němci
Oldenburkové